Шелаша:
 Шелаша (посёлок) — посёлок в Усть-Паденьгском сельском поселении Шенкурского района Архангельской области
 Шелаша (река) — река в Шенкурском районе Архангельской области, приток Ваги